TFTP steht für:
 Terrorist Finance Tracking Program, Programm zum Aufspüren von Terrorfinanzierungen 
 Trivial File Transfer Protocol, Dateiübertragungsprotokoll

TFTP